Als Zuckern bezeichnet man:

 die epilierende Haarentfernung mit Zucker, siehe Halawa
 das Konservieren von Lebensmitteln mit Zucker, siehe Kandieren
 allgemein die Zugabe von Zuckerarten in Speisen und Getränke, siehe Zucker